Eurasia bezeichnet:

 eine ehemalige chinesische Fluggesellschaft, siehe Eurasia Corporation
 ein Hochhaus in Moskau, siehe Eurasia (Gebäude)
 eine Performance von Joseph Beuys aus dem Jahr 1966, ausgeführt in der Galleri 101 in Kopenhagen

Siehe auch:
 Eurasien